Santa Luzia – wyspa w Republice Zielonego Przylądka
5 miejscowości w Portugalii:
 Santa Luzia – miejscowość w gminie Angra do Heroísmo na Azorach
 Santa Luzia – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal
 Santa Luzia – miejscowość w gminie Ourique
 Santa Luzia – miejscowość w gminie São Roque do Pico na Azorach
 Santa Luzia – miejscowość w gminie Tavira
4 miejscowości w Brazylii:
 Santa Luzia – miejscowość w stanie Bahia 
 Santa Luzia – miejscowość w stanie Maranhão 
 Santa Luzia – miejscowość w stanie Minas Gerais
 Santa Luzia – miejscowość w stanie Paraíba

Zobacz też: Saint Lucia, Santa Lucia, Santa Lucía, Santa Luċija, St. Lucia, Sainte-Luce